Herrarnas öppna viktklass i judo vid olympiska sommarspelen 1972 avgjordes i München.

Medaljörer

Resultat

Huvudträd
Pool A

Pool B

Återkval

Finaler

Referenser 

Officiell rapport

Judo vid olympiska sommarspelen 1972